Kovács Imre
 Kovács Imre (1792–1862) megyei szolgabíró
 Kovács Imre (1823–1860) katonatiszt, író
 Kovács Imre (1832–1883) gimnáziumi igazgató-tanár
 Kovács Imre (1845–1918) orvos, rendőrorvos
 Kovács Imre (1865–1927) vegyész
 Kovács Imre (1887–1967) színész, rendező, színigazgató
 Kovács Imre (1913–1980) politikus, író
 Kovács Imre (1914–1986) élelmezésügyi miniszter (1957–1967), nagykövet
 Kovács Imre (1921–1996) olimpiai bajnok labdarúgó
 Kovács Imre (1926–1996?) katona
 Kovács Imre (1929–1958) szabadságharcos, az 1956-os forradalom mártírja
 Kovács Imre (1935) mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes (1975–1983), az FTC elnöke
 Kovács Imre (1938) Munkácsy Mihály-díjas grafikus
 id. Kovács Imre (1924–2007) fuvolaművész
 ifj. Kovács Imre fuvolaművész
 Kovács Imre (1964) labdarúgó (FTC)
 Kovács Imre (1969) labdarúgó
 Kovács Imre (1975) festőművész
 Kovács Imre (1989) labdarúgó
 Kovács Imre (?) művészettörténész

Kováts Imre

 Kováts Imre (1774–1824) jogi doktor, ügyvéd és akadémiai tanár

Hasonló nevűek
 K. Kovács Imre (1944) festőművész
 Kovács Imre Pál (1917–1986) válogatott labdarúgó, edző
 Para-Kovács Imre (1965) író, újságíró, televíziós és rádiós szerkesztő, műsorvezető
 Turáni Kovács Imre (1910–1975) szobrászművész

Jegyzetek